

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Warkały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo 
 Warkały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo